Blakesburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blakesburg (Indiana), im Putnam County
 Blakesburg (Iowa), im Wapello County